Guerra civile di Siracusa (357 a.C.)
Guerra civile di Siracusa (316 a.C.)